El Torneig de Marsella 2011, conegut oficialment com a Open 13 2011, és una competició tennística sobre pista dura dins les sèries 250 de l'ATP. La 18a edició del torneig es va celebrar, entre el 14 i el 20 de febrer del 2011, al Palais des Sports de Marsella, França.

El suec Robin Söderling va continuar amb el seu inici de temporada espectacular; i hi aconseguí el tercer títol de l'any, amb una única derrota fins al moment.

Quadre individual masculí

Quadre doble masculí

Enllaços externs 
 Web oficial 
 Quadre individual masculí 
 Quadre doble masculí 

2011
ATP World Tour 2011